Шо́стка — название различных географических объектов:
 Шостка — город, районный центр Сумской области Украины
 Шостка — река на Украине, принадлежащая к бассейну Днепра
 Шостка — река в России, принадлежащая к бассейну Волги
 U852 «Шостка» — килекторное судно проекта 419, построенное в 1975 году для ВМФ СССР (30 марта 1976 года было введено в состав Черноморского флота, 1 августа 1997 года перешло в состав ВМС Украины)

Примечания